Граф де Фуэнтидуэнья — испанский дворянский титул. Он был создан 31 января 1602 года королем Испании Филиппом III для Антонио де Луны и Энрикеса де Альмансы (1575—1605), кавалера Ордена Сантьяго и потомка констебля Кастилии Альваро де Луны (1390—1453).

Название графского титула происходит от названия муниципалитета Фуэнтидуэнья в провинции Сеговия, автономное сообщество Кастилия-Леон.

Графы де Фуэнтидуэнья

История графов де Фуэнтидуэнья 

 Антонио де Луна и Энрикес де Альманса (1575—1605), 1-й граф де Фуэнтидуэнья и 7-й сеньор де Фуэнтидуэнья. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Хуана де Мендоса и Толедо (? −1595).
 Супруга — Каталина де ла Серада и Латилой.

 Анна де Луна и Мендоса (1595—1658), 2-я графиня де Фуэнтидуэнья, 2-я маркиза де Вальдеррабано. Ей наследовал её внук.
 Супруг — Кристобаль Осорио Портокарреро (1598—1658), 3-й граф де Монтихо.

 Кристосбаль Портокарреро де Гусман и Энрикес де Луна (1638—1704), 3-й граф де Фуэнтидуэнья, 4-й маркиз де Вальдеррабано, 4-й граф де Монтихо и 8-й маркиз де Ла-Альгаба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария Фунес де Вильяльпандо и Монрой (1670—1738), 4-я маркиза де Осера.

 Кристобаль де Портокарреро и Фунес де Вильяльпандо (1692—1763), 4-й граф де Фуэнтидуэнья, 5-й маркиз де Вальдеррабано, 5-й граф де Монтихо, 9-й маркиз де Ла-Альгаба и 5-й маркиз де Осера. Ему наследовала его внучка.
 Супруга — Мария Фернандес де Кордоба и Портокарреро (1693—1747).

 Мария Франсиска де Салес де Портокарреро и Лопес де Суньига (1754—1808),5-я графиня де Фуэнтидуэнья, 7-я маркиза де Вальдеррабано, 6-я графиня де Монтихо, 10-я маркиза де Ла-Альгаба и 6-я маркиза де Осера. Её сменил её старший сын.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790)..
 Супруг — Эстанислао де Луго и Молина (1753—1833).

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 6-й граф де Фуэнтидуэнья, 8-й маркиз де Вальдеррабано, 7-й граф де Монтихо, 11-й маркиз де Ла-Альгаба, 7-й маркиз де Осера и 14-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Умер холостым и бездетным. Ему наследовал его младший брат.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 7-й граф де Фуэнтидуэнья, 9-й маркиз де Вальдеррабано, 8-й граф де Монтихо, 12-й маркиз де Ла-Альгаба, 8-й маркиз де Осера и 15-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовала его старшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска де Салес Палафокс и Киркпатрик (1825—1860), 8-я графиня де Фуэнтидуэнья, 10-я маркиза де Вальдеррабано, 9-я графиня де Монтихо, 13-я маркиза де Ла-Альгаба и 16-й герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро. Ей наследовал её единственный сын.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба (1821—1881).

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1849—1901), 9-й граф де Фуэнтидуэнья, 11-й маркиз де Вальдеррабано, 10-й граф де Монтихо, 14-й маркиз де Ла-Альгаба, 17-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро и 16-й герцог де Альба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904), 21-я графиня де Сируэла.

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 10-й граф де Фуэнтидуэнья, 15-й маркиз де Ла-Альгаба, 10-й маркиз де Осера и 17-й герцог де Альба. Ему наследовал его единственная дочь.
 Супруга — Мария дель Росарио Сильва и Гуртубай (1900—1934), 10-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 15-я герцогиня де Альяга.

 Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 11-я графиня де Фуэнтидуэнья, 16-я маркиза де Ла-Альгаба, 11-я маркиза де Осера, 18-я герцогиня де Альба, 11-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 16-я герцогиня де Альяга. Ей наследовал её старший сын:
 Супруг — Луис Мартинес де Ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950).

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 12-й граф де Фуэнтидуэнья, 17-й маркиз де Ла-Альгаба, 12-й маркиз де Осера и 19-й герцог де Альба.
 Супруга с 1988 года Матильде Солис и Мартинес-Кампос (род. 1963). Развод в 2004 году. Двое сыновей.

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Дом Фуэнтидуэнья
 Сеньория де Фуэнтидуэнья

Источники 
 Cuéllar Lázaro, Juan (2007). Fuentidueña: comunidad de villa y tierra. Alcobendas: Real del Catorce, S.L. ISBN 978-84-935572-4-9.

Ссылки 
 Condes de Fuentedueña 

Графы Испании